Нико Денц (; род. , Вальдсхут-Тинген, земля Баден-Вюртемберг, Германия) — немецкий профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий c 2015 года за команду «».

Достижения 

 2011
 3-й на Чемпионате Германии среди юниоров в групповой гонке
 3-й на Чемпионате Германии на треке среди юниоров в командной гонке преследования
 2013
 2-й — Tour du Canton de Bourg-de-Péage
 1-й — Prix des Vins Nouveaux
 2014
 1-й в генеральной классификации Tour de l'Ardèche Méridionale
 1-й на этапе 2
 1-й — Tour du Canton de Bourg-de-Péage
 1-й — Trophée des Champions
 2-й в генеральной классификации Tour de Moselle
 2015
 3-й GP du Pays d'Aix
 7-й в генеральной классификации Tour des Pays de Savoie
 3-й на Чемпионате Германии среди молодёжи (U-23) в групповой гонке
 1-й в генеральной классификации Grand Prix de Cours-La-Ville
 2016
 4-й — Гран-при Шоле — Земли Луары (GP Chôlet — Pays de Loire)
 2017
 1-й  в горной классификации Этуаль де Бессеж
 2018
 1-й - Тур Вандея
 8-й - Ле-Самен
 9-й - Чемпионат Европы в групповой гонке

Гранд-туры

Ссылки 
 
 
 
 
 
  

Велогонщики Германии